LunarGLASS ein Shader-Compiler-Stack, welcher 2010 vorgeschlagen wurde und seitdem in Entwicklung ist. Grafikshader (z. B. in der Shadersprache GLSL) werden über eine Zwischendarstellung kompiliert, welche vom Grafiktreiber in GPU-spezifische Befehle umgewandelt wird. LunarGLASS verfolgt das Ziel, die shared intermediate representation (IR) in zwei Teile aufzuspalten. Der obere (Top IR) ist als Array of Structs (AoS) aufgebaut soll komplett plattformunabhängig, die untere (Bottom IR) dagegen soll anpassbar an verschiedene Hardware-Architekturen sein.

Die Software wird von LunarG entwickelt. Der amerikanische Spieleentwickler Valve finanziert die Arbeit an Glassy Mesa, einem Graphikstack für Linux auf Basis von Mesa 3D und LunarGLASS.

Einzelnachweise

Weblinks 
 www.lunarglass.org
 John Kessenich:  LunarGLASS: An Open Modular Shader Compiler Architecture
 GlassyMesa Project (Vortragsfolien)

Freie Software
Grafikbibliothek